A-Yo – singolo di Method Man & Redman del 2009
 A-Yo – brano di Lady Gaga del 2016
 Ayo – singolo di Chris Brown e Tyga del 2015
 Ayo Technology – singolo di 50 Cent del 2007